Al Simmons – giocatore di baseball statunitense, membro della Baseball Hall of Fame
 Spawn, vero nome Al Simmons – personaggio dei fumetti